IV Brigada Aérea es el nombre por el que se conoce tanto a:

 la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina;
 la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana;
 o la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile.